Gysjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gysjön (Eksjö socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (50,4 ha)
Gysjön (Svenarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (19,2 ha)
Gysjön, Dalarna, sjö i Leksands kommun,  (72,8 ha)

Se även
Ekfänns-Gyssjön, sjö i Gagnefs kommun,  (28,1 ha)
Gysstjärnen, Sjö i Gagnefs kommun,  (5,68 ha)
Gysen, sjö i Krokoms kommun,  (11,9 km²)
Gysinge, ort vid Dalälven, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn